Een verkeersweg:
 N432 (Frankrijk)
 N432 (Nederland), zie Provinciale weg 432
 N-432 (Spanje)
 N432 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing